Los zand (televisieserie)
 Los zand (theaterstuk)